{| class="toccolours" cellpadding="2" cellspacing="0" style="float:right;margin-left:1em;"
|bgcolor="#efefef" colspan="2" style="margin-left:5px;" align="center"| X Afrikaanse Spelen
|-
| Deelnemende landen
| 53
|-
| Evenementen
| in 20 sportdisciplines
|-
| Openingsceremonie
| 3 september, 2011
|-
| Sluitingsceremonie
| 18 september, 2011
|-
| Stadion
| Estádio do Zimpeto
|}
De tiende editie van de Afrikaanse Spelen werden gehouden van 3 tot en met 18 september 2011''' in Maputo, Mozambique.

Deelnemende landen 
Er namen sporters uit 53 landen deel aan deze spelen.

Sporten 
Er werden 20 sportdisciplines beoefend. Ten opzichte van de negende editie in 2007 zijn beachvolleybal, kanovaren, netball, triatlon en zeilen nieuw ten koste van gewichtheffen, gymnastiek, hockey, squash en worstelen. De sporten atletiek en zwemmen kenden onderdelen voor paralympische sporters. Het kanovaren vond plaats in Chidenguella Lagoon, zo'n 275 km ten noorden van Maputo. De overige onderdelen werden in of in de nabije omgeving van Maputo gehouden.

Medaillespiegel 

 2011
Multisportevenement in 2011
Sportevenement in Mozambique
Sport in Maputo